Во́лен () — город в Швейцарии, в кантоне Аргау.

Входит в состав округа Бремгартен. Население составляет 14 161 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 4082.

Ссылки 
 Официальная страница 

Волен
Города Аргау
Коммуны Аргау